Mihail Vlagyimirovics Ivanov (1958) olimpiai bajnok szovjet vízilabdázó, edző
 Mihail Petrovics Ivanov (1977) olimpiai bajnok orosz sífutó